Джо́зеф (Джо) Бра́ун (; ) — британский альпинист; в 1950-х и начале 1960-х годов считался выдающимся пионером скалолазания. Вместе со своим напарником по скалолазанию Доном Уиллансом был представителем нового поколения британских послевоенных альпинистов из рабочего класса, в отличие от профессионалов из высшего и среднего класса, которые доминировали в этом спорте вплоть до Второй мировой войны. Некоторые из восхождений Брауна были показаны по телевидению. Участвовал в съемках сцен альпинизма в кино. Скончался 15 апреля 2020 года в возрасте 89 лет.

Ранние годы 
Браун родился в Ардвике, Манчестер, Англия. Был седьмым ребёнком в семье. Когда Брауну было восемь месяцев умер отец. Мать была вынуждена работать прачкой и уборщицей. В своей автобиографии «Тяжелые годы» Браун вспоминал, как его запретили быть скаутом за отказ ходить в церковь.

После окончания школы учился и работал сантехником и строителем. В 1949-50 гг. был призван на военную службу, которую проходил в
. В свободное время занимался скалолазанием. В результате бытовой драки получил сложный перелом ноги, на лечение которого потребовалось три месяца.

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 

Командоры ордена Британской империи
Альпинисты Великобритании